В женском турнире по футболу на летних Олимпийских играх 2012 принимали участие 12 команд. Соревнования начались 25 июля и проходили в шести городах Великобритании: Лондоне, Глазго, Кардиффе, Ковентри, Манчестере и Ньюкасле. Финал футбольного первенства был сыгран 9 августа на стадионе «Уэмбли». Впервые в истории турнира в нём приняли участие олимпийские сборные Великобритании, Камеруна, ЮАР и Франции. Титул олимпийских чемпионок в третий раз подряд завоевала сборная США.

Квалификация

Составы команд

Судьи

Турнир

Групповой этап

Группа E

Группа F

Группа G

Лучшие среди третьих мест

Плей-офф

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Список бомбардиров 
 6 голов
  Кристине Синклейр
 5 голов
  Эбби Вамбах
 4 гола
  Мелисса Танкреди
  Карли Ллойд
 3 гола

  Стефани Хьютон
  Юки Огими

  Алекс Морган
  Меган Рапину

 2 гола

  Кристиане
  Марта
  Ким Сон Хви
  Венди Ренар
  Лора Жорж

  Мари-Лор Дели
  Элоди Томи
  Лотта Шелин
  Нилла Фишер

 1 гол

  Рената Коста
  Франсиелле
  Джилл Скотт
  Кейси Стоуни
  Габриэль Онгуенэ
  Диана Мэтисон
  Жонель Финильо
  Сара Грегориус
  Ребека Смит
  Камиль Катала
  Эжени Ле Соммер

  Гаэтан Тиней
  Сидни Леру
  Лиза Дальквист
  София Якобссон
  Марий Хаммарстрём
  Портиа Модисе
  Нахоми Кавасуми
  Ая Мияма
  Мидзуро Сакагути
  Синобу Оно

Автоголы
  Есис Сонкенг

Ссылки 
 Мужской турнир на сайте ФИФА 
 Расписание матчей на сайте ФИФА 

2012 год в женском футболе